NGC 5215A
NGC 5215B